Пейви, Джоанн — британская бегунья.
 Пейви, Кенни — британский футболист.
 Пейви, Шафак (род. 1976) — турецкий дипломат, публицист и политик.
 Пейви — самоназвание ирландских путешественников.